Komori – azienda giapponese produttrice di macchine da stampa
5377 Komori – asteroide della fascia principale